Zo mooi (Frank Boeijen Groep), lied van Frank Boeijen Groep uit 1982
 Zo mooi (Danjil), lied van Danjil uit 2006
 Zo mooi (Nienke Plas), lied van Nienke Plas uit 2019
 Zo mooi (Miss Montreal), lied van Miss Montreal uit 2021